Серге́й Влади́мирович Леме́шко (8 июля 1972, Юрга — 9 декабря 2016, Калининград) — российский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник кузбасского футбола. Начал играть в команде «Шахтёр» Ленинск-Кузнецкий. В 1995 был приглашён в московское «Динамо». Дебютировал в чемпионате России 15 апреля во встрече с «Черноморцем», выйдя на замену Дмитрию Черышеву на 89-й минуте. Всего в сезоне-1995 сыграл 4 матча. Во второй половине чемпионата перешёл на правах аренды в «Ростсельмаш». Вернувшись в 1996 году в «Динамо», провёл два матча — один в Кубке кубков против венского «Рапида» и один в Кубке России с «Анжи». После первого круга чемпионата присоединился к клубу «Энергия-Текстильщик», а в 1997 стал игроком «Тюмени». Это были его последние две команды из высшего дивизиона, далее он играл за клубы первой и второй лиг: «Томь», «Арсенал», «Балтику», читинский «Локомотив», «Металлург-Кузбасс» и «Лукойл».

В 1992—1994 годах привлекался в молодёжную сборную России.

В последние годы жизни работал тренером в Калининграде, скоропостижно скончался после проведённой тренировки.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Заря» Ленинск-Кузнецкий
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Чита»
Игроки ФК «Новокузнецк»